Кригер () — фамилия, имеющая немецкие корни.

Известные носители фамилии:
 Кригер, Александр Христианович (1848—1917) — русский военно-морской деятель, вице-адмирал (1903), командующий Черноморским флотом.
 Кригер, Анатолий Маврикиевич (1910—1984) — советский автомобильный конструктор.
 Кригер, Андреас (род. 1966, имя при рождении — Кригер, Хайди) — немецкий атлет.
 Кригер, Андреас Фредерик (1817—1893) — датский юрист и политик.
 Кригер, Андрей Германович (род. 1951) — советский и российский учёный-хирург.
 Кригер, Владимир Александрович (1872—1932) — русский советский актёр, режиссёр. Заслуженный артист Республики.
 Кригер, Викторина Владимировна (1893—1978) — балерина.
 Кригер, Григорий Александрович (1820—1881) — русский вице-адмирал, губернатор.
 Кригер, Евгений Генрихович (1906—1983) — советский актёр и сценарист, журналист, военный корреспондент.
 Кригер, Илья Борисович (род. 1978) — российский журналист и поэт.
 Кригер, Иоганн (1652—1735) — немецкий композитор.
 Кригер, Иоганн Непомук (1865—1902) — немецкий селенограф.
 Кригер, Лу (1872—1934) — американский бейсболист.
 Кригер, Мэлора (родилась 1966) — американская виолончелистка, певица и композитор.
 Кригер, Павел Генрихович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 25 сентября 1917.
 Кригер, Петер (1929—1981) — немецкий футболист.
 Кригер, Робби (род. 1946, полное имя — Кригер, Роберт Алан) — американский гитарист.
 Кригер, Фёдор Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 4601; 16 декабря 1831.
 Кригер, Эдуард (1946—2019) — австрийский футболист.
 Кригер, Эдино (1928—2022) — бразильский композитор.
 Кригер, Юлий Фёдорович (1874—1949) — русский учёный.
 Кригер, Рейнгольд (Роман) Иванович (1863—1935) — архитектор, мастер промышленной архитектуры, представитель рационалистического направления..

Двойные фамилии 
 

 Войновский-Кригер, Константин Генрихович (1894—1979) — советский учёный-геолог, палеонтолог; один из организаторов геологической службы Воркуты.
 Кригер-Войновский, Эдуард Брониславович(1864—1933) — российский государственный деятель, министр путей сообщения Российской империи.

См. также 
 Кригер — лунный кратер, названный в честь Иоганна Непомука Кригера.
 .kkrieger — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица.

Примечания